Deux Interstate highways ont pour nom Interstate 155.
 Interstate 155 au Missouri et au Tennessee
 Interstate 155 en Illinois

Voir aussi